Мультатули (от  — много перенёс)

 Мультатули, Валентин Михайлович (род. 1929) — российский филолог.
 Мультатули, Пётр Валентинович (род. 1969) — российский историк.
 Деккер, Эдуард Доувес (Мультатули) (1820—1887) — голландский писатель.